Twenty (engl.: „zwanzig“) steht für:
 Standard Twenty, ein Automodell der Marke Standard
 Wolseley Twenty, ein Automodell der Marke Wolseley
 Twenty (Einkaufszentrum), ein Einkaufszentrum in Bozen, Südtirol